Ka, ka eller kA henviser til flere artikler:
 Ka – en del af sjælen ifølge den ægyptiske mytologi
 kiloampere – kA, elektrisk enhed
 Ka (syrestyrkekonstant)
 kiloannum – ka, tusind år
 Ford Ka – bilmodel fra Ford
 Knattspyrnufélag Akureyrar - fodboldklub i Island.
 Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) - en dansk tværfaglig arbejdsgiverorganisation